Ка́рел Кубе́шка (; ) — чехословацкий и чешский кёрлингист, тренер по кёрлингу, спортивный функционер.

Как игрок в «классический» кёрлинг, играет на позиции четвёртого, был скипом своей команды. Играет также в кёрлинг для смешанных команд (mixed curling) и кёрлинг для смешанных пар (mixed doubles curling).

Как тренер, в частности, много лет является тренером различных сборных Чехии; тренирует также команду своей дочери Анны Кубешковой и выступает вместе с нею в турнирах по кёрлингу для смешанных пар.

Член тренерского совета Федерации кёрлинга Чехии.

Вице-президент Европейской федерации кёрлинга.

Достижения 
 : золото (1999, 2000, 2004, 2016), серебро (1992), бронза (2002, 2003, 2012, ).
 : золото (1994, 1997, 1999, 2007), серебро (1993, 1995, 2012, 2013, 2014), бронза (1996).
 : золото (2008, 2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Kubeška Karel (CC SOKOL LIBOC) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
  (официальный твиттер команды А. Кубешковой)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Чехии